Pułaski, читається Пуласкі — польське прізвище.

 Казимир Пуласкі
 Казимир Фердинанд Пуласький
 Францішек Ян Пуласький
 Юзеф Пуласький

Також 
 Пулавський
Польські прізвища